Лісничий — службовець лісництва, а також завідувач його.

 Лісничий Омелян Степанович
 Лісничий Григорій Омелянович
 Лісничий Павло Олександрович

Українські прізвища